

Geografia 
Lindenhurst (Illinois) – un villaggio statunitense
Lindenhurst (New York) – un villaggio statunitense

Informatica 
Lindenhurst – una piattaforma per processori Xeon sviluppata da Intel